Das Bank of the West Classic 1995 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 30. Oktober bis zum 5. November 1995 statt. Den Titel gewann die Bulgarin Magdalena Maleewa. Im Doppel triumphierten die Amerikanerin Lori McNeil und die Tschechin Helena Suková.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Oakland